East Marion ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Marion (Massachusetts), im Plymouth County
 East Marion (New York), im Suffolk County
 East Marion (North Carolina), im McDowell County

im NRHP gelistete Objekte:
 East Marion-Belvedere Park Historic District, in Shelby, North Carolina, ID-Nr. 02001667